La MCA, sigla di Music Corporation of America,  è stata una società statunitense attiva nei settori della musica, della televisione e dell'editoria.

Storia 
La Music Corporation of America fu fondata a Chicago Illinois nel 1924 da Jules Stein come agenzia di spettacoli musicali. Furono impresari, tra gli altri, di King Oliver e Jelly Roll Morton.

Successivamente le attività della società si estesero al settore televisivo e a quello discografico. Dopo aver rilevato alcune etichette discografiche dalla Decca Records, nel 1968 la MCA fondò la casa discografica MCA Records.

Nel 1975 la MCA entrò nel settore dell'editoria.

Nel 1996 la Music Corporation of America, acquisita per l'80% dalla Seagram l'anno prima, cambiò nome in Universal Studios, e la sua divisione musicale prese il nome di Universal Music Group.

Nel 1997, la Music Corporation of America è stata acquisita da MGM per formare MGM / MCA.

La MCA Records rimase attiva come etichetta discografica facente capo all'Universal Music Group fino al 2003, quando fu acquistata dalla Geffen Records.

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche statunitensi
Aziende del passato statunitensi
NBCUniversal